Juan Muñoz – hokeista hiszpański, reprezentant kraju i uczestnik mistrzostw świata w 2008 i 2009 roku
 Juan Muñoz – piłkarz argentyński, zwycięzca turnieju Copa América 1945
 Juan Muñoz – piłkarz chilijski, uczestnik turniejów Copa América 1926 i Copa América 1941
 Juan Muñoz – rzeźbiarz hiszpański, którego prace wystawione zostały w 2001 roku w galerii Tate Modern
 Juan Muñoz – bokser hiszpański, olimpijczyk z roku 1928